Ха́цки () — село в Черкасском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3105 человек. Почтовый индекс — 19634. Телефонный код — 472.

Местный совет 
19634, Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Хацки, ул. Ленина, 80

Ссылки 
 Хацки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Черкасского района